Рафферти ( от ) — английская фамилия ирландского происхождения.

Фамилия 
 Рафферти, Адам — американский гитарист-виртуоз играющий в стиле фингерстайл.
 Рафферти, Джерри (1947—2011) — шотландский певец.
  (род. 1948) — американский кинооператор, кинорежиссёр и кинопродюсер.
  (род. 1989) — английская футболистка.
  (1933—2000) — ирландский физик.
  (1917—1982) — американский писатель и политик.
  (род. 1964) — североирландский игрок в гольф.
 Рафферти, Сара Грей (род. 1972) — американская актриса кино и телевидения.
 Рафферти, Франсис (1922—2004) — американская актриса кино и телевидения.
 Рафферти, Чипс (1909—1971) — австралийский актёр кино и телевидения.
  (род. 1950) — английский юрист.

Прочее 
 «Рафферти» — советский фильм 1980 года.

См. также 
  — английская фамилия ирландского происхождения